GDN steht als Abkürzung für:
 Gesellschaft für Denkmalpflege in Niedersachsen
 Gleichstrom-Datenübertragung mit niedrigem Pegel; diese Technik erlaubt eine Datenübertragung auf Teilnehmeranschlussleitungen im Ortsnetz einer Telefonvermittlung.
 Google Display Network, eine Werbeplattform von Google, mit der man auf Webseiten und Apps Google Ads schalten kann
 Gran Diccionario Náhuatl, Online-Nahuatl-Wörterbuch der UNAM
 Lech-Wałęsa-Flughafen Danzig, ein internationaler Flughafen westlich des Zentrum Danzigs (Gdańsk), Polen, nach dem IATA-Code

GdN steht als Abkürzung für:
 Geist der Neuzeit, die letzte Schrift des Soziologen Ferdinand Tönnies

GDN